Села:
 Гордіївка — Вінницька область, Вінницький район
 Гордіївка — Вінницька область, Гайсинський район
 Гордіївка — Житомирська область, Житомирський район
 Гордіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район